Der Rennrodel-Weltcup 2009/10 begann am 20. November 2009 im kanadischen Calgary und endete am 31. Januar 2010 im italienischen Cesana Torinese. Höhepunkt der Saison waren die XXI. Olympischen Winterspiele vom 12. bis 28. Februar 2010 in Vancouver, wobei die drei Wettbewerbe im Rennrodeln im Whistler Sliding Centre in Whistler ausgetragen wurden.

Weltcupergebnisse

Weltcupstände

Weltcupstand im Einsitzer der Frauen

Weltcupstand im Einsitzer der Männer

Weltcupstand im Doppelsitzer der Männer

Mannschaftswettbewerb

Weblinks 
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Frauen 2009/10 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Männer 2009/10 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)
 Vollständige Weltcup-Gesamtwertung der Doppelsitzer 2009/10 auf fil-luge.org (abgerufen am 9. März 2023)

2009/2010
Wintersport-Weltcup 2009/10